"Right Here, Right Now" (canção), de Giorgio Moroder com participação de Kylie Minogue
"Right Here, Right Now" (canção de San Holo)
Right Here Right Now (álbum), de Jordin Sparks

Desambiguações de música